TBS steht für:
 Flughafen Tiflis (IATA-Flughafencode), Verkehrsflughafen in Georgien
 Taking Back Sunday, US-amerikanische Alternative-Rock-Band
 Tätigkeitsbewertungssystem, Bewertungsverfahren in der Psychologie
 Traffic Broadcasting System, eine südkoreanische Rundfunkanstalt der Stadt Seoul
 tert-Butyldimethylsilyl,  Alkoholschutzgruppe in der organischen Chemie, siehe Silylether
 Tokyo Broadcasting System, japanischer Fernsehsender
 Treffen Berliner Schwulengruppen
 Tris-buffered saline, in der Biochemie zur Lösung von Proteinen verwendeter Puffer, siehe TBS-Puffer
 Tübinger Bogen zur Erfassung von Schmerzverhalten
 Turn based Strategy, siehe Rundenbasiertes Strategiespiel
 Turner Broadcasting System, US-amerikanisches Medienunternehmen
 Turnerbund St. Johann von 1847 e.V. in Saarbrücken
 Technische Berufliche Schule 1 („TBS1“)

tbs steht für:
 Tanguat (ISO-639-3-Code), Papuasprache in Papua-Neuguinea

Tb/s steht für:
 Terabit pro Sekunde, Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

TB/s steht für:
 Terabyte pro Sekunde, parallele Datenübertragungsrate in der Informationstechnik

Abkürzung